Mlyny kan syfta på följande platser:

Polen 

 Młyny, ort, Opole vojvodskap, Powiat oleski,

Tjeckien 

 Mlýny (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar